Biotti ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Biotti (1901–1977), italienischer Jurist
 Chris Biotti (* 1967), US-amerikanischer Eishockeyspieler